Suckale ist der Familienname folgender Personen:

 Gude Suckale-Redlefsen (* 1944), deutsche Kunsthistorikerin
 Margret Suckale (* 1956), deutsche Managerin
 Robert Suckale (1943–2020), deutscher Kunsthistoriker